Maria-Theresien-Schlössel, auch Maria Theresien Schlössel, Maria-Theresien-Schlössl heißen:
 Maria-Theresien-Schlössl (Salzburg), Gebäude des Historismus, heute priv. Jugendstilvilla
 Maria-Theresien-Schlössel (Wien Hofzeile), ehem. Lustschloss, Rothschild’sche Nervenheilanstalt, heute Lauder Business School
 Maria-Theresien-Schlössel (Wien Hernalser Hauptstraße), Fassade und Portal, sowie Puttengruppen, Postamente und Balustraden im Gartenhof um 1750. 22 antikisierende Statuen um 1800.
 Maria-Theresien-Schlössel (Wien Gersthofer Straße), ehem. Jagdschloss, heute Museum der Erste Bank
 Sickenberg-Schlösschen, Wien Nußdorf Sickenberggasse, ehem. SPÖ-Parteihochschule, 1960 abgerissen
 Hofmannsthal-Schlössl (Fuchsschlössl), Wien Liesing, kleiner Schlossbau
 Jedleseer Herrschaftshaus (Loretto-Schlössel), Wien Floridsdorf, ehem. Herrenhaus des Freiherrn Störck, Pfarrhof des Stiftes Klosterneuburg, heute verfallend